Görög Sándor (1888–?) színházi titkár, jogász
 Görög Sándor (1933) kémikus, gyógyszerkutató